Ciudad Blanca o ciudad blanca puede referirse a:

Lugares 
 Ciudad Blanca, ciudad legendaria de Honduras y actual sitio arqueológico situado al este del país.
 Ciudad Blanca de Tel Aviv, conjunto de miles de edificios al estilo Bauhaus en la ciudad de Tel Aviv, considerado el mayor del mundo.
 Ciudad blanca de Perú, o Ciudad Blanca, apodo de Arequipa, cuyo casco antiguo se destaca por el uso de piedra volcánica blanca.
 Ciudad Blanca (Berlín), barrio residencial de Berlín.​​
 Ciudad Blanca de Bakú, proyecto arquitectónico y complejo en desarrollo en Bakú, Azerbaiyán, extensión de la Ciudad Negra de Bakú.​​

Literatura 
 La ciudad blanca, novela psicológica de Karolina Ramqvist.​​
 Trilogía de la ciudad blanca, trilogía de novelas escritas por Eva García Sáenz de Urturi. ​​